Trois couleurs peut désigner :
 le « trois couleurs » ou sancai, un type de céramique chinoise apparue sous la dynastie des Tang ;
 Trois couleurs, une trilogie cinématographique du réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski sortie en 1993-1994 ;
 Trois couleurs,  magazine d'information cinématographique du groupe MK2 créé en 2002 et dont le titre est inspiré de la trilogie précédente ;
 Trois couleurs, nom français du Chè ba màu, Sương sa hột lựu ou Suong sa hot luu, une boisson vietnamienne à base de lait de coco, de haricot mungo et différents autres éléments, généralement servie comme dessert dont les trois couleurs sont bien visibles.
 Les trois couleurs, est un hebdomadaire publié de  à  par la Librairie Nilsson

Homonymie de titre